Declinação na língua alemã#Segunda pessoa — ihr é pronome pessoal da segunda pessoa do plural do caso nominativo na língua alemã, corresponde a vós ou vocês
 Institute for Historical Review — centro de investigação revisionista
 Institute of Historical Research — subordinado à University of London

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas